Baerg ist der Familienname folgender Personen:
 Brendon Baerg (* 1998), US-amerikanischer Schauspieler
 Cameron Baerg (* 1972), kanadischer Ruderer